В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Понтоток ():
 округ '''Понтоток''' — в штате Миссисипи
 округ '''Понтоток''' — в штате Оклахома